Мамоновский сельский округ

Московская область 

 Мамоновский сельский округ Одинцовского района (1994—2006)

Рязанская область 

 Мамоновский сельский округ Пронского района

Смоленская область 

 Мамоновский сельский округ Гагаринского района (упразднён)